Evita bezeichnet:
 die spanische Verkleinerungsform des Vornamens Eva (Vorname)
 einen populären Namen für die ehemalige argentinische Präsidentengattin (Primera Dama) Eva Perón
 eine Serie von Beatmungsgeräten des Herstellers Dräger, siehe Drägerwerk
 ein elektronisches Gesundheitsdossier der Evita AG

Bezug zur Person Eva Perón:
 (1569) Evita, einen nach ihr benannten Hauptgürtelasteroiden
 Evita (Musical), ein Musical über ihr Leben
 Evita (Film) eine Verfilmung des Musicals mit Madonna
 Evita (Soundtrack), die Filmmusik zur Musicalverfilmung
 Evita (Band), eine britische Metalcore-Band, benannt nach dem Musical
 Santa Evita, eine argentinische Drama-Miniserie

Evita ist der Familienname folgender Personen:
 Leoncio Evita Enoy (1929–1996), äquatorialguineischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Eva (Begriffsklärung)